Проспект Диагональ () — одна из главных улиц Барселоны, пересекающая её по диагонали (отсюда название) от границы с муниципалитетом Эсплугес-де-Льобрегат до моря, пересекая площадь Глориас. Одна из главных артерий города, где расположены множество торговых центров и штаб-квартиры многих банков.

Названия 

Улица несколько раз меняла своё название при политических изменениях в Испании в течение девятнадцатого и двадцатого веков. Проспект переименовывался в честь событий или правителей, как и другие улицы во многих районах.

Проспект был известен в прошлом под следующими названиями:
 Гран-Виа-Диагональ — исходное имя, данное проспекту Виктором Балаге и Илдефонсом Серда.
 Проспект Аргуэльес — 1874 г. Хотя ранее городской совет уже принимал это имя.
 Проспект Насионалитат Каталана (Каталанской национальности) — в 1922 году в честь Содружества Каталония.
 Проспект Альфонсо XIII — 1924 г. Во время диктатуры Примо де Ривера названа в честь короля Альфонсо XIII.
 Проспект Четырнадцатого апреля — 1931 г. В честь Второй испанской республики
 Гран-Виа-Диагональ — 1939 г., временное имя, введённое на следующий день после захвата Барселоны про-фашистскими войсками, как попытка убрать ссылки на республику.
 Проспект генералиссимуса Франсиско Франко — 1939 г. Во время авторитарного режима Франсиско Франко.
 Проспект Диагональ — её нынешнее название, принятое после восстановления демократии в 1979 году.

Архитектура 
 
 В начале проспекта располагается городок Барселонского университета
 Дом с шипами (кат. Casa de les Punxes или кат. Casa Terrades, исп. Casa de los Pinchos или исп. Casa Terrades) — (1905). Здание построенное по проекту архитектора-модерниста Жозепа Пуч-и-Кадафалка.
 Торре Агбар, дом 211  — (2005). Дизайн Жанa Нувеля, рядом с площадью Глориес-Каталанес.

Ссылки 

Улицы Барселоны
Улицы по алфавиту
Проспекты Испании